Vallø, een voormalige gemeente in Denemarken
 Vallo della Lucania, een gemeente in de Italiaanse provincie Salerno, regio Campanië
 Vallo di Nera, een gemeente in de Italiaanse provincie Perugia, egio Umbrië
 Vallo Torinese, een gemeente in de Italiaanse provincie Turijn, regio Piëmont